Мо́льтке () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Адам Вільгельм Мольтке (; 1785—1864) — прем'єр-міністр Данії (1848—1852).
 Адам Готтлоб Мольтке (; 1710—1792) — датський політик
 Гельмут Мольтке (молодший) (, 1848—1916) — німецький військовий діяч, генерал-полковник, начальник Генерального штабу (1906—1914).
 Йоахім Годске Мольтке (; 1746—1818) — фактичний прем'єр-міністр Данії.
 Фредерік Мольтке (; 1754—1836) — данський державний діяч, фактичний прем'єр-міністр країни (1810—1814).
 Отто Йоахім Мольтке (; 1770—1853) — міністр у справах держави Данії (1824—1842).
 Гельмут Карл Бернхард фон Мольтке (; 1800—1891) — німецький генерал-фельдмаршал, військовий теоретик.
Німецькі прізвища